Мунтя́ну () — румынская фамилия. Образована от прозвища Мунтян, то есть житель Мунтении, исторической области Румынии.

 Мунтяну, Алёна (более известна под фамилией Мун; род. 1989) — молдавская певица.
 Мунтяну, Андрея (род. 1998) — румынская гимнастка.
 Мунтяну, Валериу (род. 1980) — молдавский политик.
 Мунтяну, Вирджил (род. 1988) — румынский борец, участник летних Олимпийских игр 2008 года.
 Мунтяну, Георгий Елисеевич (род. 1934) — молдавский художник и педагог.
 Мунтяну, Доринел (род. 1968) — румынский футболист, тренер.
 Мунтяну, Ионика (род. 1979) — румынская гандболистка, вратарь.
 Мунтяну, Наталия Андреевна (род. 1993) — молдавская футболистка.
 Мунтяну, Франчиск (1924—1993) — румынский писатель, сценарист и кинорежиссёр.
 Патриарх Никодим (в миру Николае Мунтяну; 1864—1948) — Патриарх Румынский.
 Епископ Амвросий (в миру Виталий Петрович Мунтяну; род. 1973) — епископ Нефтекамский и Белебеевский.

См. также